Милада Леви (Загреб, 18. август 1924 — Београд, 4. октобар 2013) била је позната ТВ и филмска монтажерка.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1950-е
|-
| 1950. || Језеро (филм) || 
|-
| 1950. || Чудотворни мач || 
|-
| 1951. || Последњи дан || 
|-
| 1952. || Сви на море || 
|-
| 1953. || Невјера || 
|-
| 1954. || Аникина времена || 
|-
| 1956. || Велики и мали || 
|-
| 1956. || Ципелице на асфалту || 
|-
| 1957. || Суботом увече || 
|-
| 1959. || Сам || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1960-е
|-
| 1969. || Далеко је Аустралија || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;" 
| colspan="4" | 1970-е 
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин || 
|-
| 1971. || Песници свог заната || 
|-
| 1971. || Гајтано мори моме || 
|-
| 1971. || Дипломци || 
|-
| 1971. || Халелуја || 
|-
| 1972. || Места знана, а времена давна || 
|-
| 1972. || Волим те Аксаније ||
|-
| 1972. || Прождрљивост || 
|-
| 1972. || Милева Ајнштајн || 
|-
| 1973. || Позориште у кући || 
|-
| 1973. || Суђење Бертолду Брехту ||
|-
| 1974. || Заклетва (ТВ) || 
|-
| 1975. || Љубичице || 
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573. || 
|-
| 1976. || Невидљиви човек || 
|-
| 1976. || Звездана прашина || 
|-
| 1976. || Музика позорнице || 
|-
| 1976. || Два другара || 
|-
| 1977. || Ликови револуције || 
|-
| 1977. || Песме простора || 
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1980-е
|-
| 1981. || Зид смрти ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1924.
Умрли 2013.
Српски монтажери
Југословенски монтажери
Загрепчани